Эвангелия Конду (, род. 24 марта 1965) — греческая шахматистка, международный мастер среди женщин (1986).

Четырехкратная чемпионка Греции (1984, 1985, 1987 и 1992 гг.). Серебряный призер чемпионата Греции 1994 г.

В составе сборной Греции участница семи шахматных олимпиад (1982—1994 гг.; в 1984 и 1986 гг. играла на 1-й доске; на олимпиадах 1988 и 1990 гг. сборная заняла места в десятке сильнейших). Также в составе сборной участвовала в Балканиаде 1990 г. и командном чемпионате Европы 1992 г.

В 1990 и 1991 гг. участвовала в зональных турнирах.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Греции
Участницы командных чемпионатов Европы по шахматам